Оморо́чка:

 Оморочка — русскоязычное название лодки, традиционно использующейся малыми коренными народами Дальнего Востока.
 Оморочка — река в Пожарском районе Приморского края, до переименования в 1972 году называлась Дунгуза.